sampling – pojęcie muzyczne
 sampling – pojęcie archeologiczne
 sampling – pojęcie z zakresu reklamy
 sampling – warunek Creative Commons